Miejscowości w Rumunii
 Nicolești – wieś w okręgu Braiła, w gminie Berteștii de Jos
 Nicolești – wieś w okręgu Buzău, w gminie Puiești
 Nicolești – wieś w okręgu Jałomica, w gminie Miloșești
 Nicolești – wieś w okręgu Harghita, w gminie Frumoasa
 Nicolești – wieś w okręgu Harghita, w gminie Ulieș
 Nicolești – wieś w okręgu Marusza, w gminie Crăciunești